Het Wilhelminaplein is een plein in Tegelen, tegenwoordig een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Venlo.

Het plein ligt direct aan de Grotestraat en is het centrale plein van het stadsdeel. Het verschaft toegang tot de voornaamste winkelstraat en direct aan het plein ligt de Tegelse Martinuskerk.

Het plein is ingericht als parkeerterrein, maar wordt ook gebruikt voor de weekmarkt. Daarnaast is het een van de twee locaties waar elk jaar de plaatselijke voorjaarskermis wordt gehouden.

Plein in Venlo